Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson kan syfta på: 

Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson den äldre (1652-1721), fransk statsman
Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson den yngre (1771-1842), fransk politiker
Marc Antoine René de Voyer de Paulmy d'Argenson (1722-1787), fransk ämbetsman och boksamlare